Владислав Марцелл Желенский гербу Цёлек (; , Пархач или Львов — , Париж) — польский юрист, прокурор, адвокат. Представитель стороны обвинения на Варшавском процессе ОУН в деле о казни по убийству ОУН министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. В послевоенные годы — сторонник украинско-польского примирения, один из основателей украинско-польского общества в Париже.

Биография 
Внук польского композитора, пианиста Владислава Марцияна Желенського (1837—1921). Племянник журналиста, критика и писателя Тадеуша Боя-Желеньского (1874—1941), расстрелянного нацистами во Львове в июле 1941 года, вместе с группой польских университетских преподавателей.

Учился в гимназии Кракова. В 11 лет потерял отца Станислава Желеньского, который погиб от смертельного ранения в одном из боев во время Первой мировой войны, будучи адъютантом генерала Тадеуша Розвадовского.

Поступил на юридический факультет Варшавского университета и переехал в город. Некоторое время жил у дяди Тадеуша, где познакомился с Ежи Гедройцем, с которым они стали единомышленниками в «украинском вопросе». Учебу совмещал с подработками.

Почти 50 лет расследовал дело «львовских профессоров». Благодаря ему в очередной раз была доказана непричастность к убийству украинцев из батальона «Нахтигаль». Создал собственный «Архив Желеньского», часть которого находится в Институте генерала Сикорского в Лондоне, а другая в Архиве новых актов в Варшаве.

Принял активное участие в работе польско-украинского общества, созданного в Париже в июне 1976 г., а с декабря 1980 г. возглавлял его.

В декабре 1979 г. участвовал в украинско-польской конференции по случаю 50-летия ОУН. В Мюнхене встретился с деятелем ОУН и ученым Владимиром Яновим; по словам последнего, имел желание работать ради будущего.

Инициировал совместный украинско-польский заупокойный молебен в польском костеле Парижа, по случаю смерти Патриарха Украинской греко-католической церкви — кардинала Иосифа Слипого. Поддерживал греко-католиков, был сторонником создания патриархата УГКЦ.

В письме к известной деятельнице украинского женского движения Милене Рудницкой, которая его поддерживала, сказал:

Скончался в Париже, в возрасте 103 лет. Его отпевали в том костеле, в котором проходил совместный молебен поляков и украинцев за упокой души Иосифа Слепого…

Похоронен на польском кладбище Ле-Шампо в Монморанси.

Публикации 
 Władysław Żeleński Zabójstwo ministra Pierackiego [publikacja książkowa] (Paryż 1973, Biblioteka «Kultury»; wydanie krajowe: Iskry 1995).
 Władysław Żeleński Odpowiedzialność za mord profesorów lwowskich Wiadomości, nr 17 (1466) Londyn 1974 s.1;
 Władysław Żeleński By skończyć ze zmową milczenia  Wiadomości, nr 18 (1467), Londyn 1974 s. 2;
 Władysław Żeleński Czy mord profesorów lwowskich będzie wyjaśniony Wiadomości, nr 42 (1491), Londyn 1974 s.3;
 Władysław Żeleński Podróże lwowskich profesorów do Moskwy w r. 1940  Wiadomości nr 23 (1523), Londyn 1975 s 4.;
 Władysław Żeleński Cuda i dziwy w sprawie o mord profesorów  Wiadomości nr 49 (1549), Londyn 1975 s.2.
 Władysław Żeleński Ungeklaerter Mord in Lemberg, Die Welt, 5-6. 07. 1975 (Odpowiedź na artykuł W. Kahla i W. Pfuhla, Krach zwischen «DDR» und Polen wegen Rehabilitation Oberlaenders, Die Welt, 4. 07. 1975 r.).

Примечания

Ссылки 
 Dokumenty o wymordowaniu lwowskich profesorów trafiły do Warszawy, Serwis Naukowo-Techniczny Polskiej Agencji Prasowej, 4. 07. 2001
 Wartime Documents in Poland, «The Warsaw Voice», 29. 07. 2001
 Mariusz Kubik, Niepospolity umysł Giedroycia. Rozmowa z Władysławem Żeleńskim, «Gazeta Uniwersytecka UŚ», Uniwersytet Śląski, Katowice, 14. 09. 2001 — dodatek kulturalny poświęcony Jerzemu Giedroyciowi w pierwszą rocznicę śmierci)
 Ludwik Lewin — Zmarł Władysław Żeleński, «Gazeta Wyborcza»
 Zmarł Władysław Żeleński — Wirtualna Polska
 Zmarł Władysław Żeleński — Interia.pl
 W Paryżu zmarł prawnik i historyk Władysław Żeleński — Onet.pl
 Artykuł ukraińskiego dziennikarza Jurija Rudnickiego o Władysławie Żeleńskim (w języku ukraińskim) — czasopismo «Dzerkało tyżnia»
 Władysław Żeleński na stronach Paryskiej Kultury 
 Юрий Рудницкий. «Из прокуроров — в адвокаты»

Адвокаты Польши
Умершие в Париже
Похороненные на кладбище Монморанси
Прокуроры Польши